

Драй-Крік — переписна місцевість, штат Аляска
 Драй-Крік — переписна місцевість, штат Оклахома